Homberg steht für folgende Orte:

in Deutschland:
 Homberg (Deggenhausertal), Ortsteil von Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Homberg (Duisburg), Stadtteil von Duisburg, kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen
 Homberg (Efze), Stadt im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Homberg (Eigeltingen), Ortsteil von Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Homberg (bei Lauterecken), Gemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Homberg (Ohm), Stadt im Vogelsbergkreis, Hessen
 Homberg (Owingen), Ortsteil von Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Ratingen-Homberg, Stadtteil von Ratingen, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Homberg (Rechtmehring), Ortsteil von Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Homberg (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

in der Schweiz:
 Homberg BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern
 Homberg BL, Ortschaft in der Gemeinde Häfelfingen, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft
 Homberg SG, Ortschaft in der Gemeinde Oberuzwil, Wahlkreis Will, Kanton St. Gallen
 Homberg SO, Ortschaft in der Gemeinde Hägendorf, Bezirk Olten, Kanton Solothurn
 Homberg ZH, Ortschaft in der Gemeinde Rifferswil, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich

Homberg ist der Name folgender Berge:

in Deutschland:
 Homberg (Züschen) (643,3 m), im Rothaargebirge bei Züschen (Winterberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Homberg (Berg, Westerwald) (635,3 m), im Westerwald bei Homberg (Westerwald), Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Homberg (Wingeshausen) (630,7 m), im Rothaargebirge bei Wingeshausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Homberg (Hatzfelder Bergland) (590,5 m), bei Schwarzenau (Bad Berleburg) im Hatzfelder Bergland, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Homberg (Kellerwald) (518,5 m), im Kellerwald bei Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Taborberg (Bodanrück) (ehemals Homberg) (473,3 m), im Bodanrück bei Konstanz-Fürstenberg, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Homberg (Sackpfeifen-Vorhöhen) (459,8 m), in den Sackpfeifen-Vorhöhen bei Warzenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Homberg (Siegerland) (451,4 m), im Rothaargebirge bei Obersdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Homberg (Elfringhauser Schweiz) (204,0 m), in der Elfringhauser Schweiz bei Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Homberg (Lipper Bergland) (201,2 m), im Ravensberger Hügelland/Lipper Bergland in Herford-Falkendiek, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

in der Schweiz:

 Homberg (Bassersdorf) (527 m), bei Bassersdorf, Kanton Zürich
 Homberg (Hornflue) (967 m), bei Wangen bei Olten, Kanton Solothurn
 Homberg (Küttigen) (778 m), zwischen Biberstein, Küttigen und Thalheim, Kanton Aargau
 Homberg (Ramlinsburg) (508 m), bei Ramlinsburg, Kanton Basel-Landschaft
 Homberg (Reinach) (787 m), bei Reinach, Kanton Aargau
 Homberg (Rifferswil) (677 m), bei Rifferswil, Kanton Zürich
 Homberg (Wildberg) (735 m), bei Wildberg, Kanton Zürich
 Zeiher Homberg (782,4 m), im Schweizer Jura zwischen Thalheim und Zeihen, Kanton Aargau

Homberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Homberg (* 1926), deutscher Schriftsteller
 Edwin Mayer-Homberg (1881–1920), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Heinrich Homberg (1893–1967), deutscher Politiker (SPD)
 Hellmut Homberg (1909–1990), deutscher Bauingenieur
 Konrad Homberg (1925–1975), deutscher Maler
 Manfred Homberg (1933–2010), deutscher Boxer
 Maximilian Homberg (* 2003), deutscher Tennisspieler
 Naftali Herz Homberg (1749–1841), deutscher Pädagoge und Religionswissenschaftler
 Niklas Homberg (* 1994), deutscher Biathlet
 Tinette Homberg (1797–1877), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Werner von Homberg (1284–1320), Schweizer Minnesänger
 Wilhelm Homberg (1652–1715), deutscher Chemiker
 Wolfgang Homberg (* 1969), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Grafen von Homberg, siehe Thierstein (Adelsgeschlecht)
 Hombergbach
 Hömberg (Begriffsklärung)
 Hombergk zu Vach (Adelsgeschlecht)
 Homburg (Begriffsklärung)